Joachim Meisner (1933-2017) – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
 Randy Meisner (1946) – musicista statunitense